Кичмалка:

 Кичмалка — село и муниципальное образование в Зольском района Кабардино-Балкарии.
 Кичмалка — река в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии, основной приток Малки.

См. также 
 Малка — река в Кабардино-Балкарии.